Пушьоні-Мійона () — село у складі Хатлонської області Таджикистану. 
 Сарьозі-Мійона — село у складі Хатлонської області Таджикистану.